Cuneiform (lat. cuneus „Keil“) steht für:
 das Keilbein, siehe Os cuneiforme
 cuneiform script, engl. für Keilschrift
 Unicodeblock Keilschrift
 eine Texterkennungssoftware, siehe CuneiForm
 ein Jazzlabel, siehe Cuneiform Records
 Cuneiform Cliffs, Felsenkliffs im Viktorialand, Antarktika